Reichenbacher Vorstadt bezeichnet:

 Reichenbacher Vorstadt (Görlitz), historische Vorstadt von Görlitz, aufgegangen in der Innenstadt (Görlitz)
 Reichenbacher Vorstadt (Plauen), Stadtteil von Plauen